Résultats détaillés de l’édition 1968 du championnat de tennis d'Australie qui est disputée du 19 au .

Faits marquants 
Il s'agit du dernier championnat d'Australie ouvert uniquement aux amateurs et amatrices. L'ère Open débutera quelques mois plus tard, permettant aux professionnels de concourir à cette compétition, laquelle prendra le nom d'Open d'Australie l'année suivante, en 1969.

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série 
Deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
10 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Huit équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1968 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1968
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1968
Tennis en janvier 1968